Józef Gruszka (1889–1967) – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, działacz społeczny, nauczyciel
 Józef Gruszka (1890–1937) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Józef Gruszka (1919–1981) – historyk, nauczyciel, syn Józefa Gruszki (1889–1967)
 Józef Gruszka (1947–2020) – polityk